Liceo puede referirse a:

Geografía física 
 Liceo (monte) (o Licaón), en Arcadia (Grecia).

Instituciones educativas 
 Liceo militar, escuela secundaria militarizada.
 Liceo (Antigua Grecia), la escuela fundada por Aristóteles.
 Liceo (institución), institución educativa o cultural.
 Liceo, nombre que se da, en Chile y Uruguay, a cada uno de los institutos de educación secundaria.

En México 
 Liceo Franco Mexicano, escuela privada en Ciudad de México.
 Liceo de Arte, Música y Canto, institución dedicada a las artes escénicas en Ciudad de México.

Teatro 
 Gran Teatro del Liceo, teatro de ópera de la ciudad de Barcelona (España).
 Liceo Ríus, desaparecido salón teatral en la ciudad de Madrid (España).

Otros usos 
 Hockey Club Liceo, equipo de hockey sobre patines de la ciudad de La Coruña (España).